T steht für:

Naturwissenschaften:
 , das Formelsymbol für die Kreisgruppe
 eine veraltete Bezeichnung für den dritten Außenleiter
 die Abkürzung für die Vorsilbe Tera und steht für Billion, siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 das Einheitensymbol für das Tesla (Einheit), die Einheit der magnetischen Flussdichte
 das Wasserstoff-Isotop Tritium
 der Einbuchstabencode für die Aminosäure Threonin
 den Wahrheitswert „wahr“ (bzw. true)
 T (zumeist in den Vielfachen kT, MT, GT) für die Tonne TNT (Trinitrotoluol) (Äquivalent zur Bewertung von Explosionen, Bomben)
 Physik:
 das Formelsymbol für die Temperatur
 das Formelsymbol für die Kinetische Energie
 das Formelsymbol für die Periodendauer
 das Formelsymbol für den Energie-Impuls-Tensor
 das Formelsymbol für die transmittierte Intensität, siehe Transmission (Physik) #Transmissionsgrad
 das Formelsymbol für die transmittierte Amplitude, siehe Fresnelsche Formeln #Zusammenhang mit Reflexions- und Transmissionsgrad

Kultur:
 Tenor (Stimmlage)
 Turm (Schach)
 T (Film) für den US-amerikanischen Kurzfilm der Regisseurin Keisha Rae Witherspoon aus dem Jahr 2019
 T: The New York Times Style Magazine

Numismatik:
 Nantes auf französischen Münzen von 1551 bis 1791
 Sainte-Menehould auf französischen Münzen von 1538 bis 1551
 Tabora auf Münzen für Deutsch-Ostafrika
 Münzmeisterzeichen der wettinischen Münzstätten Buchhoz (1505–1569) und Schneeberg (1535–1569)
 Münzzeichen der Kippermünzstätte Taucha

Personen:
 Aschwak T., Jesidin aus dem Irak
 Jamie T (* 1986), britischer Musiker
 Timmy T (* 1967), US-amerikanischer Sänger, Songwriter und Plattenproduzent
 Tony T. (* 1971), britischer Musiker
 Volkan T. (* 1973), deutscher Rapper und Musikproduzent
 DJ T, deutscher DJ, Produzent und Verleger, siehe Thomas Koch (DJ)
 t, Künstlername des Musikers Thomas Thielen

Verkehr:
 Tropical, tropisch warmes Meerwasser, eine Tiefgangmarke, siehe Schiffsmaße #Lademarke
 Lande-T, eine Bodenmarkierung neben der Landebahn
 Abkürzung für Trainer, siehe Schulflugzeug oder Bezeichnungssystem für Luftfahrzeuge der US-Streitkräfte
 Spur T als Kurzbezeichnung für Modelleisenbahnen
 Österreich: Landeshauptmann von Tirol, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge
 Kfz-Kennzeichen:
 Madagaskar als erster Buchstabe für Antananarivo (alte Schreibweise Tananarive)
 Philippinen für Metro Manila 1991–1995
 Madagaskar für (Tafika = Militär)
 Tschechien für Moravskoslezský kraj (Ostrava), Mährisch-Schlesische Region
 Kasachstan für Gebiet Nordkasachstan, früher O
 (arabisch: ﻁ) im Libanon für Nord-Libanon
 Schweden für Örebro län
 Kirgisien für Gebiet Talas
 Spanien bis zum Jahr 2001 für Provinz Tarragona
 Estland für Tartu als erster Buchstabe des Nummernblocks
 Litauen für Taxis auf gelber Grundfarbe
 Schweden für Taxis, dabei folgt nach der normalen Buchstaben-Ziffern-Kombination der Buchstabe T
 Kasachstan für Diplomatenkennzeichen für technisches Personal
 Litauen bis 2003 als mittlerer von drei Buchstaben für den Bezirk Telšiai (deutsch: Telschen)
 Österreich für Land Tirol (auslaufend)
 Spanien: Ausfuhrkennzeichen
 Polen: Woiwodschaft Heiligkreuz
 USA: Kfz-Kennzeichen der US-Streitkräfte in Deutschland
 Bulgarien: Oblast Targowischte
 Estland: Kreis Tartu
 Kirgisistan: Gebiet Talas
 Litauen: Taxis (gelbes Kennzeichen)
 Moldau: Transit (enthält auch klein geschriebene Buchstaben)
 Nordzypern: Taxis und Busse
 Schweden: Taxis (gelbes Kennzeichen)
 Türkei: Taxis (in Istanbul mit zwei weiteren Buchstaben)
 Zypern: Taxis und Busse

Weiteres:
 T-Stück, ein Rohrteil mit drei entsprechend angeordneten Rohren
 T mit 2 Zahlenwerten oberhalb und links oder rechts vom Längsbalken, siehe Absperrschieber #Kennzeichnung
 in Verbindung mit einem Währungssymbol fälschlicherweise für Tausend (z. B. T€ für tausend Euro, siehe auch TEuro)
 Tutorium, ein Lehrveranstaltungstyp
 Bentley T-Series (siehe auch Rolls-Royce Silver Shadow)
 Konvention T
 T-Figur-Illusion
 Markenzeichen der Deutschen Telekom (DTAG) sowie der Magenta Telekom
 Termin bei Behörden und Organen der Rechtspflege auf Schriftstücken (jeweils in Deutschland) als Marginalie (links)
  kann in der Funktionalanalysis oft für einen beliebigen Linearer Operator stehen

t steht für:
 das Einheitensymbol für die Tonne (Einheit) (1 Mg)
 die Abkürzung für das Top-Quark, ein Elementarteilchen
 das Formelsymbol für die Zeit (lat. tempus)
 bezeichnet die Materialstärke (in Millimetern) auf technischen Zeichnungen (von engl. „thickness“ (Dicke), z. B. t = 10)

Siehe auch:
 TE
 Tee (Begriffsklärung)

Abkürzung